Orele se poate referi la:

 Orele (film românesc din 2002)
 Orele (film american din 2002)

Vezi și
 Orele nopții